Barossedo (Baruzée in dialetto cercinese) è una frazione di Cercino in provincia di Sondrio.

Citata per la prima volta col nome medievale latino di Barozerium, il borgo conserva dei rustici e case in pietra risalenti al XVIII secolo.

Note

Bibliografia
S. Barona, G. Bigiolli, G. Fistolera (a cura di), Inventario dei toponimi valtellinesi e valchiavennaschi - Territorio comunale di Cercino, Società Storica Valtellinese, 1992

Frazioni della provincia di Sondrio